Такмичење у трци на 1.500 метара у мушкој конкуренцији на јубиларном 10. Светском првенству у атлетици 2005. у Хелсинкију одржана је 6., 8. и 10. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Паризу 2003. није бранио Ишам Ел Геруж из Марока.

Земље учеснице 
Учествовала су 41 атлетичар из 25 земаља.

  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (3)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)

Освајачи медаља

Рекорди 
Списак рекорда у трци на 1.500 метара пре почетка светског првенства 6. августа 2005. године:

Најбољи резултати у 2005. години 
Десет најбржих атлетичара 2005. године на 1.500 метара, пре почетка светског првенства (6. августа 2005) заузимало је следећи пласман.

 Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC +1

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 6. августа 2005. године. У квалификацијама су учествовала 41 такмичар подељени у 3 група. Пласман у полуфинале изборила су по 5 најбржа атлетичара из сваке групе (КВ) и 9 атлетичара са најбољим резултатима (кв).,,

Почетак такмичења: Група 1 у 20:35, група 2 у 20:44 и група 3 у 20:53 по локалном времену.

Полуфинале 
Такмичење је одржано 8. августа 2005. године. У полуфиналу су учествовала 24 такмичара, подељени у 2 групе. У финале су се пласирали по 5 првопласирана из група (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв).,,

Почетак такмичења: Група 1 у 20:05 и група 2 у 20:15 по локалном времену.

Финале 
Такмичење је одржано 10. августа у 22:10 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2005. на сајту WA
 Резултати трке на 1.500 м на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2005.
Трка на 1.500 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном